Теплянка () — посёлок в Веселовском сельском совете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6320286207. Население по переписи 2001 года составляет 249 (114/135 м/ж) человек.

Географическое положение 
Рядом с поселком Теплянка протекает река Теплянка (её пересыхающая часть), на реке сооружено несколько запруд.

Экономика 
В поселке есть молочно-товарная ферма.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Балаклейского района